Lingua peut signifier :
 Lingua, une des actions du vaste programme communautaire Socrates menée par l'Union européenne dans les domaines de l'éducation et de la formation.
 Lingua, Un groupe de country pop et d'electro indonésien, qui a connu un fort succès à la fin des années 1990.
 Lingua, revue internationale de linguistique, éditée par Elsevier.

Voir aussi